Theagenész, két, ma már alig ismert görög filozófus neve.

 Theagenész, Knidoszból származott, s a szofista filozófiát követte. Állítólag ő volt Heródes tanítómestere. Philosztratosz tesz említést róla.
 Patrai Theagenész, cinikus bölcselő. Lukianosz neki tulajdonítja a Szibilla-jóslatok szerzőségét.

Egyik filozófus munkái sem maradtak fenn még töredékesen sem.

Források

Ókori görög filozófusok